Eerste divisie (mannenhandbal) 2013/14
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2013/14